Яркишлак — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Яркишлак, Андижанська область, Джалалкудуцький район
 Яркишлак, Наманганська область, Чустський район